Ванситтарт () — английское имя собственное, происходящее от названия нидерландского города Ситтард.

Персоналии 

 Ванситтарт, Генри (1732—1770) — британский диломат, губернатор Бенгалии
 Ванситтарт, Николас (1766—1851) — канцлер казначейства Великобритании
 Ванситтарт, Джордж Генри (1768—1824) — британский генерал
 Ванситтарт, Роберт (1881—1957) — британский диломат
 Ванситтарт, Руперт (род. 1958) — британский актер

Топонимы 

 Ванситтарт — остров Канадского Арктического архипелага
 Ванситтарт — остров у побережья Тасмании